Als Kompaktstation werden vorgefertigte technische Einrichtungen mit besonders geringem Platzbedarf bezeichnet:

 in der Wärmetechnik eine Wärmeübergabestation
 in der Elektrotechnik eine Transformatorenstation